Eeckman est un anthroponyme que l'on rencontre en Flandre et dans les Pays-Bas du Nord.

Ainsi Eeckman est le nom d'une famille qui figure dans la seconde édition de l'Armorial de Rietstap et que cet auteur mentionne comme étant établie en Hollande (c'est-à-dire la province de ce nom faisant partie de la République des Provinces-Unies).

Sans doute cette famille hollandaise ne s'apparente-t-elle pas avec une famille Eeckman, qualifiée d'écuyer (Jo) et qui a produit un bourgmestre de Grammont en Flandre en 1723, 1725 et 1728.

Il n'est pas le seul Eeckman à être qualifié d'écuyer, un Jean-Baptiste Eeckman est cité comme écuyer et chef-bailli de la Vicomté de Gand, ce qui confirme l'existence en Flandre d'une ou de plusieurs familles nobles de ce nom.

Héraldique 

Une famille Eeckman, signalée par Rietstap en Hollande, portait : D'or à trois pals de gueules (qui est Berthout, seigneurs de Malines), au franc-quartier d'azur, chargé d'un croissant d'or, cantonné de quatre billettes du même.

Un Lucas Eeckman, tenant fief relevant du château et Vieux-Bourg de Gand, scellait le 23 juin 1569 d’un poisson contourné posé en fasce, accompagné en pointe d'un cercle que le sigillographe Jean-Théodore de Raadt interprète comme étant un tourteau ou besant.

Porteurs du nom 

 Émile Eeckman (1822-1913), avocat près la Cour d'appel de Bruxelles, puis, conseiller au département de la Justice, puis, vice-procureur du Roi d'Anvers, puis, procureur du Roi de Tournai, puis, conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles, puis, président de Chambre à la Cour d'appel de Bruxelles, enfin, premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, grand officier de l'ordre de Léopold, médaille commémorative de la Justice.

 Léon Eeckman (1855-1928), premier président de la Cour d'appel de Bruxelles.

 Prosper Eeckman (1884-1956), Créateur et dépositaire de la marque "Bénédicta".

 Léon Eeckman (° 1898), administrateur du groupe Nervia.

 Paul Eeckman, membre de la Chambre des représentants de Belgique.

Notes et références 
 

Famille belge
Famille néerlandaise